Desa Karangmulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangmulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 110,02), Jawa Tengah, 
 Desa Karangmulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 110,17), Jawa Tengah, 
 Desa Karangmulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 111,04), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar